Ива́н Прива́лов: Привалов, Иван Васильевич (1902—1974) — советский футболист, арбитр. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Привалов, Иван Ефимович (1872—1940) — революционер, поэт-самоучка.
 Привалов, Иван Иванович (1891—1941) — советский математик.
 Привалов, Иван Михайлович (1921—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно).